Achille Perilli – pittore italiano
 Alessandra Perilli – tiratrice sammarinese
 Alessio Perilli – pilota italiano
 Arianna Perilli – tiratrice a volo italiana naturalizzata sammarinese, sorella di Alessandra
 Francesco Perilli – artista italiano
 Francesco Perilli – giornalista e conduttore radiofonico italiano
 Gianluca Perilli – avvocato e politico italiano
 Ivo Perilli – sceneggiatore, regista e scenografo italiano
 Paolo Perilli – ingegnere e architetto italiano
 Plinio Perilli – poeta e critico letterario italiano, figlio di Ivo
 Valeria Perilli – doppiatrice e annunciatrice televisiva italiana, figlia di Ivo